

Persone 
 Anna Maria Serafini (n. 1953), politica 
 Anunciado Serafini (1898-1963), vescovo cattolico argentino
 Beppe Serafini (1915-1987), pittore
 Bernardino Serafini (1822-1906), generale e politico
 Camillo Serafini (1864-1952), numismatico e ultimo governatore della Città del Vaticano
 Cristina Serafini (n. 1978), attrice
 Dom Serafini (n. 1949), giornalista ed editore
 Domenico Serafini (1852-1918), cardinale
 Dorino Serafini (1909-2000), pilota motociclistico e automobilistico
 Enzio Enrique Serafini (1904-1980), calciatore brasiliano
 Ferruccio Serafini (1920-1943) aviatore, medaglia d'oro al valore militare alla memoria
 Filippo Serafini (1831-1897), giurista e politico
 Franco Serafini (n. 1958), tastierista, compositore, arrangiatore e pianista italiano
 Giancarlo Serafini (n. 1941), politico italiano
 Giorgio Serafini (n. 1962), sceneggiatore e regista
 Giorgio Serafini Prosperi (n. 1968), drammaturgo, regista e attore teatrale
 Giovanni Serafini (1786-1855), cardinale
 Giulio Serafini (1867-1938), cardinale
 Giuseppe Serafini (1946-1980), noto tifoso del calcio italiano degli anni settanta
 Luigi Serafini (n. 1949), artista
 Luigi Serafini (n. 1951), cestista
 Martino Serafini terrorista delle Brigate Rosse
 Massimo Serafini (n. 1942), politico
 Matteo Serafini (n. 1978), calciatore
 Mattia Serafini (n. 1983), calciatore
 Michelangelo Serafini (XVI secolo), poeta e letterato
 Panfilo Serafini (1817-1864), storico e patriota italiano
 Sady Serafini (1894-1916), militare sammarinese

Altro 
 Serafini, gerarchia angelica
 Palazzo Serafini, palazzo di Scanno
 Serafini - album del 1982 del cantante Franco Serafini

Pagine correlate 
 Serafino (disambigua)